Чавак има више значења:

 Чавак, Колинтла (Калпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чавак (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чавак (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику